Viertes Konzil von Konstantinopel steht für:

 Viertes Konzil von Konstantinopel (869/870), auch Ignatianische Synode
 Viertes Konzil von Konstantinopel (879/880), auch Photianische Synode